

Cinema 
 Exodus – film del 1960 diretto da Otto Preminger
 Exodus - Dei e re (Exodus: Gods and Kings) – film del 2014 diretto da Ridley Scott

Fumetti 
Exodus – personaggio Marvel Comics, leader del gruppo degli Accoliti

Geografia 

 Exodus – ghiacciaio nella Terra di Oates

Informatica 
Exodus – Client di messaggistica istantanea per il protocollo XMPP

Letteratura 
Exodus – romanzo del 1958 scritto da Leon Uris

Musica 
 Exodus – gruppo musicale statunitense
 Exodus – EP di Nico Fidenco del 1962
 Exodus – album di Bob Marley del 1977
 Exodus – album di Patti Smith del 1994
 Exodus – album dei Samael del 1998
 Exodus – album di Andy Hunter del 2002
 Exodus – album di Quincy Jones del 2003
 Exodus – album dei The New Power Generation del 2003
 Exodus – album dei Plus One del 2003
 Exodus – album di Utada Hikaru del 2004
 Exodus – album di Ja Rule del 2005
 Exodus – album dei Telergy del 2011
 Exodus – album degli EXO del 2015
 Exodus – singolo dei Suicideboys del 2015

Storia 
Exodus – nave con a bordo 4500 ebrei tedeschi a cui fu negato l'ingresso in Palestina nel 1947

Televisione 
 Exodus - Il sogno di Ada – miniserie TV con Monica Guerritore trasmessa su Rai 1 nel 2006
L'esodo (Exodus) – episodio della quarta stagione di Stargate SG-1
Esodo (Exodus) – episodio in due parti della terza stagione di Battlestar Galactica
Esodo (Exodus) – episodio in due parti della prima stagione di Lost

Altro 
 Exodus International – organizzazione del movimento ex gay
 Fondazione Exodus – fondazione creata da Antonio Mazzi nel 1980
 Exodus gaming bar - gaming bar in Via Filippo Parlatore 21A Palermo aperto l'8 dicembre 2019

Pagine correlate
Esodo